(né le  à Goodsoil, dans la province de la Saskatchewan, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1971-1972|| Chiefs de Chilliwack || BCJHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1971-1972|| Bruins de New Westminster || WCJHL|| 44|| 1|| 9|| 10|| 126|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1972-1973|| Bruins de New Westminster || WCJHL|| 68|| 22|| 47|| 69|| 169|| 5|| 2|| 4|| 6|| 19
|-
| 1973-1974|| Bruins de New Westminster || WCJHL|| 67|| 33|| 70|| 103|| 170|| 11|| 5|| 6|| 11|| 18
|-
| 1974-1975|| Rangers de New York|| LNH|| 70|| 8|| 37|| 45|| 93|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1974-1975|| Reds de Providence|| LAH|| 7|| 5|| 6|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1975-1976|| Rangers de New York|| LNH|| 77|| 6|| 21|| 27|| 93|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1976-1977|| Rangers de New York|| LNH|| 80|| 11|| 36|| 47|| 89|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1977-1978|| Rangers de New York|| LNH|| 78|| 24|| 48|| 72|| 100|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1978-1979|| Rangers de New York|| LNH|| 60|| 17|| 36|| 53|| 66|| 18|| 7|| 5|| 12|| 16
|-
| 1979-1980|| Rangers de New York|| LNH|| 76|| 21|| 37|| 58|| 103|| 9|| 0|| 6|| 6|| 10
|-
| 1980-1981|| Rangers de New York|| LNH|| 74|| 27|| 41|| 68|| 112|| 14|| 4|| 8|| 12|| 17
|-
| 1981-1982|| Rangers de New York|| DN-Cup|| 3|| 1|| 0|| 1|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1981-1982|| Rangers de New York|| LNH|| 29|| 5|| 11|| 16|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1982-1983|| Rangers de New York|| LNH|| 10|| 3|| 5|| 8|| 0|| 8|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 1983-1984|| Rangers de New York|| LNH|| 77|| 12|| 44|| 56|| 117|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1984-1985|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 16|| 29|| 45|| 42|| 2|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 1985-1986|| Rangers de New York|| LNH|| 78|| 20|| 28|| 48|| 104|| 5|| 3|| 1|| 4|| 11
|-
| 1986-1987|| Rangers de New York|| LNH|| 61|| 6|| 34|| 40|| 62|| 6|| 0|| 5|| 5|| 0
|-
| 1987-1988|| Rangers de New York|| LNH|| 51|| 1|| 5|| 6|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Rangers de New York|| LNH|| 58|| 1|| 10|| 11|| 94|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1989-1990|| Rangers de New York|| LNH|| 55|| 1|| 9|| 10|| 53|| 10|| 0|| 0|| 0|| 16

| 982|| 179|| 431|| 610|| 1226|| 84|| 17|| 32|| 49|| 106

Notes et références 

Naissance en décembre 1954
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Reds de Providence
Défenseur de hockey sur glace